Gunbuk-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gunbuk-myeon, Geumsan-gun, socken i Geumsan-gun, Södra Chungcheong, 
 Gunbuk-myeon, Haman-gun, socken i Haman-gun, Södra Gyeongsang, 
 Gunbuk-myeon, Okcheon-gun, socken i Okcheon-gun, Norra Chungcheong,